De Schelp (eiland) - kunstmatig eiland in het Gooimeer 
 De Schelp (fictief bouwwerk) - woonhuis in de Harry Potter-boekenreeks
 Schelp - uitwendig skelet van weekdieren
 Schelp (kunstwerk) - kunstwerk in de Nederlandse plaats Dokkum
 De schelp (Conus marmoreus) - ets van Rembrandt